Баскетболист года конференции Colonial Athletic Association () — ежегодная баскетбольная награда, которая вручается по результатам голосования лучшему баскетболисту среди студентов конференции Colonial Athletic Association (CAA), входящей в 1-й дивизион NCAA. Голосование проводится среди главных тренеров команд, входящих в конференцию (на данный момент их десять), к тому же свои голоса тренеры подают после окончания регулярного чемпионата, но перед стартом турнира плей-офф, то есть в начале марта, причём они не могут голосовать за своих собственных игроков. Эта награда была учреждена и впервые вручена Дэну Руленду из университета Джеймса Мэдисона и Карлосу Йейтсу из университета Джорджа Мейсона в сезоне 1982/83 годов.

Конференция официально начала свою деятельность в 1979 году, тогда в неё входило десять команд, которая сначала называлась Eastern College Athletic Conference (ECAC South), но в 1985 году за счёт расширения другими видами спорта получила своё теперешнее название. С течением времени, при образовании новых университетов, количество команд в конференции увеличилось до четырнадцати (на данный момент их двадцать). В 2013 году конференцию покинули сразу семь команд, а на смену им пришли три. В 2014 году количество команд в конференции увеличилось до двадцати одной, за счёт присоединения команд Элонского и Фэрфилдского университетов и перехода в другую конференцию команды университета штата Пенсильвания.

Восемь игроков: Дэвид Робинсон, Стив Худ, Оделл Ходж, Джордж Эванс, Бретт Близзард, Эрик Мэйнор, Чарльз Дженкинс и Джастин Райт-Форман получали эту награду по несколько раз, причём Робинсон и Эванс получали её трижды. Лишь один раз обладателями этой премии становились сразу два игрока (1983). Чаще других обладателями этого приза становились баскетболисты университета Джорджа Мейсона и университета Хофстра (по 6 раз), университета Старого Доминиона и университета Содружества Виргинии (по 4 раза).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты года конференций NCAA